Genforeningen kan henvise til 

 Genforeningen i 1920 - genforening af Nordslesvig med Danmark
 Tysklands genforening - genforeningen af Vesttyskland og DDR